|- style="background:#FFFFDD;"
|(601) Нертуда (Nerthus) || 1906 UN || 21 июня 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(602) Марианна (Marianna) || 1906 TE || 16 февраля 1906 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(603) Тимандра (Timandra) || 1906 TJ || 16 февраля 1906 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(604) Текмесса (Tekmessa) || 1906 TK || 16 февраля 1906 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(605) Ювизия (Juvisia) || 1906 UU || 27 августа 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(606) Брангена (Brangäne) || 1906 VB || 18 сентября 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(607) Дженни (Jenny) || 1906 VC || 18 сентября 1906 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(608) Адольфина (Adolfine) || 1906 VD || 18 сентября 1906 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(609) Фульвия (Fulvia) || 1906 VF || 24 сентября 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(610) Валеска (Valeska) || 1906 VK || 26 сентября 1906 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(611) Валерия (Valeria) || 1906 VL || 24 сентября 1906 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(612) Вероника (Veronika) || 1906 VN || 8 октября 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(613) Гвиневра (Ginevra) || 1906 VP || 11 октября 1906 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(614) Пиа (Pia) || 1906 VQ || 11 октября 1906 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(615) Росвита (Roswitha) || 1906 VR || 11 октября 1906 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(616) Элли (Elly) || 1906 VT || 17 октября 1906 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#00FF00;"
|(617) Патрокл (Patroclus) || 1906 VY || 17 октября 1906 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(618) Эльфрида (Elfriede) || 1906 VZ || 17 октября 1906 || Хайдельберг || 
|- style="background:#FFFFFF;"
|(619) Триберга (Triberga) || 1906 WC || 22 октября 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(620) Дракония (Drakonia) || 1906 WE || 26 октября 1906 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(621) Верданди (Werdandi) || 1906 WJ || 11 ноября 1906 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(622) Эсфирь (Esther) || 1906 WP || 13 ноября 1906 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(623) Химера (Chimaera) || 1907 XJ || 22 января 1907 || Хайдельберг || 
|- style="background:#00FF00;"
|(624) Гектор (Hektor) || 1907 XM || 10 февраля 1907 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(625) Ксения (Xenia) || 1907 XN || 11 февраля 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(626) Нотбурга (Notburga) || 1907 XO || 11 февраля 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(627) Харида (Charis) || 1907 XS || 4 марта 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(628) Кристина (Christine) || 1907 XT || 7 марта 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(629) Бернардина (Bernardina) || 1907 XU || 7 марта 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(630) Эвфимия (Euphemia) || 1907 XW || 7 марта 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(631) Филиппина (Philippina) || 1907 YJ || 21 марта 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(632) Пирра (Pyrrha) || 1907 YX || 5 апреля 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(633) Зелима (Zelima) || 1907 ZM || 12 мая 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(634) Уте (Ute) || 1907 ZN || 12 мая 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(635) Вундция (Vundtia) || 1907 ZS || 9 июня 1907 || Хайдельберг || 
|- style="background:#FFFFDD;"
|(636) Эрика (Erika) || 1907 XP || 8 февраля 1907 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(637) Хрисофемида (Chrysothemis) || 1907 YE || 11 марта 1907 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(638) Мойра (Moira) || 1907 ZQ || 5 мая 1907 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(639) Латона (Latona) || 1907 ZT || 19 июля 1907 || Хайдельберг || 
|- style="background:#FFFFDD;"
|(640) Брамбилла (Brambilla) || 1907 ZW || 29 августа 1907 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(641) Агнес (Agnes) || 1907 ZX || 8 сентября 1907 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(642) Клара (Clara) || 1907 ZY || 8 сентября 1907 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(643) Шахерезада (Scheherezade) || 1907 ZZ || 8 сентября 1907 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(644) Козима (Cosima) || 1907 AA || 7 сентября 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(645) Агриппина (Agrippina) || 1907 AG || 13 сентября 1907 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(646) Касталия (Kastalia) || 1907 AC || 11 сентября 1907 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(647) Адельгунда (Adelgunde) || 1907 AD || 11 сентября 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(648) Пиппа (Pippa) || 1907 AE || 11 сентября 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(649) Йозефа (Josefa) || 1907 AF || 11 сентября 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(650) Амаласунта (Amalasuntha) || 1907 AM || 4 октября 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(651) Антиклея (Antikleia) || 1907 AN || 4 октября 1907 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(652) Юбилатрикс (Jubilatrix) || 1907 AU || 4 ноября 1907 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(653) Береника (Berenike) || 1907 BK || 27 ноября 1907 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(654) Зелинда (Zelinda) || 1908 BM || 4 января 1908 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(655) Брисеида (Briseïs) || 1907 BF || 4 ноября 1907 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(656) Бигль (Beagle) || 1908 BU || 22 января 1908 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(657) Гунлёд (Gunlöd) || 1908 BV || 23 января 1908 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(658) Астерия (Asteria) || 1908 BW || 23 января 1908 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#00FF00;"
|(659) Нестор (Nestor) || 1908 CS || 23 марта 1908 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(660) Кресцентия (Crescentia) || 1908 CC || 8 января 1908 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(661) Клелия (Cloelia) || 1908 CL || 22 февраля 1908 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(662) Ньютония (Newtonia) || 1908 CW || 30 марта 1908 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(663) Герлинда (Gerlinde) || 1908 DG || 24 июня 1908 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(664) Юдифь (Judith) || 1908 DH || 24 июня 1908 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(665) Сабина (Sabine) || 1908 DK || 22 июля 1908 || Хайдельберг || 
|- style="background:#FFFFFF;"
|(666) Дездемона (Desdemona) || 1908 DM || 23 июля 1908 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(667) Дениз (Denise) || 1908 DN || 23 июля 1908 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(668) Дора (Dora) || 1908 DO || 27 июля 1908 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(669) Киприя (Kypria) || 1908 DQ || 20 августа 1908 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(670) Оттегебе (Ottegebe) || 1908 DR || 20 августа 1908 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(671) Карнегия (Carnegia) || 1908 DV || 21 сентября 1908 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(672) Астарта (Astarte) || 1908 DY || 21 сентября 1908 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(673) Эдда (Edda) || 1908 EA || 20 сентября 1908 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(674) Рашель (Rachele) || 1908 EP || 28 октября 1908 || Хайдельберг || 
|- style="background:#FFFFFF;"
|(675) Людмила (Ludmila) || 1908 DU || 30 августа 1908 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(676) Мелитта (Melitta) || 1909 FN || 16 января 1909 || Гринвич || 
|- style="background:#FFFFDD;"
|(677) Алтье (Aaltje) || 1909 FR || 18 января 1909 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(678) Фредегонда (Fredegundis) || 1909 FS || 22 января 1909 || Хайдельберг || 
|- style="background:#FFFFFF;"
|(679) Пакс (Pax) || 1909 FY || 28 января 1909 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(680) Геновева (Genoveva) || 1909 GW || 22 апреля 1909 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(681) Горгона (Gorgo) || 1909 GZ || 13 мая 1909 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(682) Агар (Hagar) || 1909 HA || 17 июня 1909 || Хайдельберг || Копфф, Август|Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(683) Ланция (Lanzia) || 1909 HC || 23 июля 1909 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(684) Хильдбург (Hildburg) || 1909 HD || 8 августа 1909 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(685) Гермия (Hermia) || 1909 HE || 12 августа 1909 || Хайдельберг || 
|- style="background:#FFFFFF;"
|(686) Герзуйнд (Gersuind) || 1909 HF || 15 августа 1909 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(687) Тинетта (Tinette) || 1909 HG || 16 августа 1909 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(688) Мелани (Melanie) || 1909 HH || 25 августа 1909 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#DDDDFF;"
|(689) Зита (Zita) || 1909 HJ || 12 сентября 1909 || Вена || Иоганн Пализа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(690) Вратиславия (Wratislavia) || 1909 HZ || 16 октября 1909 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(691) Лихай (Lehigh) || 1909 JG || 11 декабря 1909 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(692) Гипподамия (Hippodamia) || 1901 HD || 5 ноября 1901 || Хайдельберг || Макс Вольф,  Август Копфф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(693) Зербинетта (Zerbinetta) || 1909 HN || 21 сентября 1909 || Хайдельберг || Август Копфф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(694) Экард (Ekard) || 1909 JA || 7 ноября 1909 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(695) Белла (Bella) || 1909 JB || 7 ноября 1909 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(696) Леонора (Leonora) || 1910 JJ || 10 января 1910 || Тонтон || Джоэл Меткалф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(697) Галилея (Galilea) || 1910 JO || 14 февраля 1910 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|- style="background:#FFFFDD;"
|(698) Эрнестина (Ernestina) || 1910 JX || 5 марта 1910 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|- style="background:#FFFFFF; outline:3px solid #6666FF;"
|(699) Хела (Hela) || 1910 KD || 5 июня 1910 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|- style="background:#DDDDFF;"
|(700) Ауравиктрикс (Auravictrix) || 1910 KE || 5 июня 1910 || Хайдельберг || Джозеф Хелффрич
|}